Сен-Бонне́-ан-Шансо́р () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы. Входит в состав округа Гап.

Код INSEE кантона — 0518. Всего в кантон Сен-Бонне-ан-Шансор входит 18 коммун, из них главной коммуной является Сен-Бонне-ан-Шансор.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 7 089 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхние Альпы на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Бонне-ан-Шансор на карте Франции

Кантоны департамента Верхние Альпы